BALUG steht für:

 Badische Luftverkehrs-GmbH, eine von 1919 bis 1921 bestehende Regionalfluggesellschaft
 Badische Luftverkehr AG, eine von 1924 bis 1926 bestehende Regionalfluggesellschaft

Abkürzung